Kanalstraße steht für:
 Kanalstraße (Lübeck), eine Straße in Lübeck
 Kanalstraße (Salzgitter), eine Straße in Salzgitter

Siehe auch:
 Innere Kanalstraße
 Treffpunkt Kanalstraße